Нарликар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нарликар, Анант (род. 1940) — индийский физик, специалист по сверхпроводимости и наноструктурам, профессор.
 Нарликар, Джайант (род. 1938) — индийский астрофизик и писатель.